In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Wolfsburg aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Wahlen zum Rat der Stadt seit 1946 angegeben.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien und Wählergruppen 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B.G.W: Bürger.Gemeinschaft.Wendschott.
 BHE: Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 1964 als Gesamtdeutsche Partei
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 1952 gemeinsamer Wahlvorschlag mit der DP
 DP: Deutsche Partei
 1952 gemeinsamer Wahlvorschlag mit der CDU
 DRP: Deutsche Reichspartei
 1948 als DKP–DRP: Deutsche Konservative Partei – Deutsche Rechtspartei
 Familie: Familien-Partei Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Bündnis 90/Die Grünen
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2011: WL
 NAP: Nationale Arbeiter-Partei
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Die Partei
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 PUG: Parteipolitisch Unabhängige Gemeinschaft
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 SRP: Sozialistische Reichspartei
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
 Volt: Volt Deutschland
 WIND: WIND Wählergemeinschaft
 WL: Wolfsburger Linke → Linke
 WTZ: Wählergemeinschaft Team Zukunft

Abkürzung 

 k.A.: keine Angabe
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Wahlen zum Rat der Stadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

 Vor der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Niedersachsen

 Nach der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Niedersachsen

Sitzverteilung

 Vor der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Niedersachsen

 Nach der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Niedersachsen

Fußnoten

1 Beim gemeinsamen Wahlvorschlag von CDU und DP entfielen jeweils 3 Sitze auf beide Parteien.
2 1954: Die Quelle gibt für die sonstigen Parteien 9 Sitze an, schlüsselt aber nur 7 auf. Welcher der Parteien die 2 übrigen Sitze zugeteilt wurden, ist nicht eindeutig nachvollziehbar. Wahrscheinlich wurden sie der DP zugeteilt.

Ortsratswahlen 

Da es sich um Personenwahlen handelt, entspricht die Anzahl der Sitze nicht immer den Anteilen der Wählerstimmen für die Partei bzw. Wählergemeinschaft.

Almke-Neindorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Barnstorf-Nordsteimke 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Brackstedt-Velstove-Warmenau 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Detmerode 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ehmen-Mörse 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fallersleben-Sülfeld 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Hattorf-Heiligendorf 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Hehlingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Kästorf-Sandkamp 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Mitte-West 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Neuhaus-Reislingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Nordstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Stadtmitte 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Vorsfelde 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Wendschott 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Westhagen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Literatur 

 Stadt Wolfsburg, Strategische Planung/Stadtentwicklung: Statistisches Jahrbuch 1997-1998. Gemeindewahlen Wolfsburg 1998, S. 110f.
 Stadt Wolfsburg: Statistisches Jahrbuch 2020. Politik & Verwaltung Wolfsburg 2020, S. 140–143.

Weblinks 

 
 Wahlen zum Rat der Stadt 1996 bis 2016
 Wahlen zum Rat der Stadt Wolfsburg 2001 und 2006
 Wahl zum Rat der Stadt Wolfsburg 2011
 Gewählte Bewerber zu den Ortsräten 2011
 Wahl zum Rat der Stadt Wolfsburg 2016
 Leitseite zu den Ortsratswahlen 2016
 Ergebnisse der Kommunalwahlen 2021
 Leitseite zu den Ortsratswahlen 2021
 Leitseite zur Ratswahl 2021

Einzelnachweise 

Wolfsburg
Kommunalwahlen